Bahnhof des Jahres ist eine Auszeichnung, die seit 2004 jährlich durch das Schienenbündnis Allianz pro Schiene an meist zwei Bahnstationen in Deutschland vergeben wird.

Vergabe 
Der Preis wird jeweils an zuvor noch nicht ausgezeichnete Bahnstationen vergeben.

Bis 2014 wurden jeweils ein Bahnhof in den Kategorien „Großstadtbahnhof“ (Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohnern) und „Kleinstadtbahnhof“ (Stadt unter 100.000 Einwohnern) ausgezeichnet. Seit 2012 wird meist zusätzlich ein Bahnhof in einer Tourismusregion ausgelobt.

In der Jury sind neben zwei Vertretern der Allianz pro Schiene jeweils ein Vertreter folgender Mitglieder der Allianz pro Schiene vertreten: die Fahrgastverbände Pro Bahn, Verkehrsclub Deutschland und Deutscher Bahnkunden-Verband sowie seit 2008 der Auto Club Europa, seit 2012 der Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club und seit 2019 der Bundesverband CarSharing. Zudem senden seit 2012 die Kooperation Fahrtziel Natur und der Deutsche Tourismusverband jeweils einen Vertreter in die Jury. Ab 2012 waren außerdem die Naturfreunde Deutschlands vertreten.

Die Bekanntgabe der Preisträger erfolgt meist Ende August oder im September des jeweiligen Jahres. Meist zwischen September und November wird am Empfangsgebäude in einem Festakt ein Siegerschild aus Messing angebracht.

Ausgezeichnete Bahnhöfe 
Der Preis wurde bis 2022 insgesamt 39 mal vergeben:

Siehe auch 
 FLUX – goldener Verkehrsknoten – Vergleichbarer Preis des VÖV in der Schweiz.
 Schönster Bahnhof Österreichs – Vergleichbarer Preis des VCÖ in Österreich.

Weblinks

Einzelnachweise 

Deutsche Auszeichnung
Schienenverkehr (Deutschland)
Bahnhof in Deutschland
Erstverleihung 2004
Auszeichnung (Schienenverkehr)